Апрелково — село в восточной части Шилкинского района Забайкальского края России.

Население —  чел. ().

География 
Расположено в устье реки Апрелково, правом притоке реки Шилка. До поселкового центра, Мирсаново, 9 км. До районного центра, Шилки, 18 км. До Читы по железной дороге 266 км.

Население

Ссылки 
Генеральный план Муниципального образования «сельское поселение „Мирсановское“ муниципального района Шилкинский район Забайкальского края». Принят решением Совета сельского поселения
«Мирсановское» 25 октября 2011 года No227.

Примечания

Источники 
 
 

Населённые пункты Шилкинского района